Ша́хова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Шахова, Елизавета Никитична (1821—1899) — русская писательница; монахиня Тверского Рождественского монастыря.
 Шахова, Ксения Алексеевна (род. 1997) — российская футболистка.
 Шахова, Людмила Фёдоровна (1926—2002) — вулканизаторщица Кировского шинного завода, Герой Социалистического Труда.
 Шахова, Мария Гелиевна (Киселёва, Мария Геннадиевна) (род. 1956) — российская журналистка
 Шахова, Нинель Владимировна (1935—2005) — советская тележурналистка.
 Шахова, Светлана Юрьевна (род. 1963) — советская волейболистка.
 Шахова, Юлианна Юрьевна (род. 1968) — телеведущая, журналист, певица и композитор, педагог.